Il Gran Premio Superstars di Vallelunga-2 2010 è la nona prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Cambiamenti rispetto a Le Castellet

Superstars Series
Al team Movisport ritornano Francesco Ascani e Kristian Ghedina;
Filippo Zadotti ritorna sulla Chevrolet Lumina CR8 della Motorzone Race Car;
Debutto per la Rangoni Motorsport con Luca Rangoni e Nicola Larini alla guida delle Mercedes C63 AMG;
Ritorno per il team Top Run con Roberto Russo;
Novità nel team Hop Mobile Audi Sport Italia: oltre al ritorno di Alessandro Gabrielli c'è il debutto assoluto di Gianluca Giraudi;
Matteo Cressoni ritorna sulla Jaguar XF SV8 della Ferlito Motors al posto di Luciano Linossi;
Torna anche la seconda Maserati Quattroporte con alla guida Andrea Chiesa;
Rientra pure Roberto Papini, che torna alla BMW della FR Competition;
Il campione della classe GT4S nella GT Sprint, Gianni Giudici, debutta nella Superstars Series alla guida di una BMW M5 E39 gestita dal suo team.

GT Sprint
Debutto per Andrea Palma e Fabrizio Fede sulla terza Ferrari F430 della Vittoria Competizioni;
Nicola Cadei dovrà correre in solitario nel team AF Corse, in quanto Cédric Sbirrazzuoli sarà impegnato nel Trofeo Maserati al Mugello;
Debutto americano nella GT Sprint con il debutto di Robert Kaufmann sulla Ferrari F430 sempre della AF Corse, a cui si aggiungono Marco Cassera e Stefano Pozzi;
Ritorno per Gabriele Sabatini sulla Ferrari F430 GT3 della FR Competition;
Ivano Costa rimpiazza Ferdinando Geri sulla Lamborghini Gallardo della Mik Corse;
Debutto per la Ginetta G50 con la coppia Orsero-Tenchini;
Nuovo equipaggio per la Scuderia La.Na.: Davide Amaduzzi e Mauro Trentin correranno insieme questa gara, con Thomas Kemenater a correre da solo;
Guido Formilli Fendi correrà invece per la GDL Racing sulla Porsche 997;
Stefano Maestri gareggerà per la ZRS Motorsport, anche lui su Porsche 997;
Emanuele Romani porterà al debutto invece la Porsche della M Racing;
Infine, Emanuele Rossi porta in gara la Porsche 997 della Red Zone.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale

Classifica Italiana

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

2010